Beatrix I van Bourgondië (1145-1184), gravin van Bourgondië (1148-1184), keizerin-gemalin van het Heilige Roomse Rijk (1156-1184) en koningin-gemalin van het Heilige Roomse Rijk (1156-1169).
Beatrix II van Bourgondië (1191-1231), gravin van Bourgondië (1205-1231).
Beatrix van Bourbon (1257-1310), kleindochter van Hugo IV van Bourgondië, vrouwe van Bourbon (1287-1310).